Вукты́л (устар. Вукты́ла; на небольшом участке Гудырвож (Тёмный Вуктыл)) — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 1110 км по правому берегу реки Печора. Длина реки составляет 128 км, площадь водосборного бассейна 2170 км².

Топоним «Гудырвож» происходит от коми «гудыр» — «мутный» и «вож» — «приток».

Притоки 

(км от устья)
Песьваёль (лв)
 12 км: Югыдвож (пр.)
Западный Трешолшор (лв)
Южный Трешолшор (лв)
 Вэрашор (лв)
 Вилапуаёль (пр)
 34 км: Шеръёль (пр.)
Кыдзяшор (лв)
Лекческашор (лв)
 42 км: Сускаёль (пр.)
Таркойёль (пр)
Лэптаёль (лв)
 50 км: Витаёль (пр.)
Коснэмъёль (лв)
Юськаёль (пр)
Ерман-Керкаёль (лв)
 70 км: Мутная (пр.)
 84 км: без названия (пр.)
 86 км: Бадья (пр.)
 92 км: Вуктылвож (лв.)
 96 км: Нижний Вуктыл (пр.)
 100 км: Средний Вуктыл (пр.)
 102 км: Верхний Вуктыл (пр.)
 110 км: без названия (пр.)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000061517.

Примечания 

Притоки Печоры
Реки Вуктыльского района